MOC je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Mozambik.
 LEGO oznaka za My Own Creation
 Makedonska ortodoksna cerkev

Glej tudi 

Kratice